

Persone 
 Ariadna Welter – attrice cinematografica messicana di origine olandese, tedesca, francese e spagnola
 Blanca Rosa Welter – attrice messicana di origine olandese, tedesca, francese e spagnola nota come Linda Christian
 Gérard Welter – progettista, ingegnere e dirigente sportivo francese

Altro 
 Pesi welter – categoria di peso del pugilato
 Welter-Meunier – scuderia automobilistica francese storica fondata da Gérard Welter e Michel Meunier